Carpe chinoise est un nom vernaculaire qui peut désigner plusieurs espèces de poissons de la famille des Cyprinidae :

 Ctenopharyngodon idella - la Carpe herbivore (nom normalisé FAO), Carpe amour (fr) ou Carpe de roseau (ca)
 Hypophthalmichthys molitrix - la Carpe argentée (FAO) ou Amour argenté (fr)

Notes et références

Voir aussi 
 Carpe asiatique

Nom de poisson ambigu
Cypriniformes (nom vernaculaire)